Lionheart () — второй студийный альбом британской певицы и композитора Кейт Буш, выпущенный 12 ноября 1978 года. Первый полноформатный релиз Кейт Буш с участием бас-гитариста и звукорежиссёра , впоследствии сотрудничавшего с Буш на всех её студийных альбомах. Единственный альбом Буш, не вошедший в первую пятёрку национального альбомного чарта (достиг 6-го места). В течение двух лет после выхода получил статус золотого альбома в Нидерландах, платинового — в Великобритании и Канаде.

Второй альбомный сингл «Wow», выпущенный накануне единственного концертного турне Буш The Tour of Life, поднялся до 14-го места в хит-параде UK Singles Chart. Песня и сопровождавшее её музыкальное видео стали объектом пародий британских комедийных актрис и телеведущих  и Памелы Стивенсон (в телевизионной программе ).

Общие сведения 
Название альбома отсылает к песне «Oh England My Lionheart», написанной от лица сбитого в бою военного лётчика, перед глазами которого за несколько мгновений до гибели проносится родная Англия.

Среди многочисленных культурных реминисценций альбома — упоминание Питера Пэна, персонажа сказочных повестей Дж. М. Барри («In Search of Peter Pan», «Oh England My Lionheart»); цикла готических хоррор-фильмов киностудии Hammer Film Productions («Hammer Horror»); популярного в 1970-е годы британского «полицейского» телесериала «» («Wow»).

Песня «Coffee Homeground» — по признанию самой Буш, сочинённая под впечатлением от рассказа однажды подвозившего её «слегка чокнутого» таксиста — содержит аллюзии на фильм Фрэнка Капры «Мышьяк и старые кружева» по  американского драматурга .

Песня «Kashka from Baghdad», посвящённая эксцентрической гомосексуальной паре, была впервые исполнена Кейт Буш 5 сентября 1978 года (до официальной премьеры альбома) в прямом эфире британской детской телевизионной передачи .

Список композиций 
Автор слов и музыки всех песен — Кейт Буш. Песня «In Search of Peter Pan» содержит фрагмент композиции «When You Wish Upon a Star» из мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио» (1940; музыка , слова ).

Участники записи

Чарты

Позиции в чартах

Чарты по итогам года

Сертификации

Примечания

Литература 
  via

Ссылки 
  
  

Альбомы Кейт Буш
Альбомы EMI America Records